Klaus Østby - Noors componist, militaire kapelmeester, bugelist en klarinettist.
 Tore Østby - zie Ark (band)
 Einar Østby - Noors langlaufer

 Østby (Trysil) - plaats in de Noorse gemeente Trysil